Дми́трий Мото́рный:
 Моторный, Дмитрий Иосифович (род. 1925) — советский оператор и режиссер, заслуженный работник культуры Молдавской ССР.
 Моторный, Дмитрий Константинович (1927—2018) — советский украинский новатор сельскохозяйственного производства, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Украины.
 Моторный, Дмитрий Петрович (род. 1978) — украинский и российский спортсмен, тхэквондист.